Les Paüls, o Paüls pot tenir diversos significats:

Llocs:

 Paüls, poble i municipi del Baix Ebre
 Paüls de Flamisell, poble del terme municipal de la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà
 Les Paüls, municipi de la comarca de la Ribagorça
 Les Paüls, partida rural del poble de Toralla, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà

Entitats:

 Paüls, nom popular de la Congregació de la Missió, fundada per Sant Vicenç de Paül en 1625